Települések
 Zámoly, község Fejér megyében
 Győrzámoly, község Győr-Moson-Sopron megyében